Дагдёшю ()/Такь (, ) — село в Ходжавендском районе Азербайджана. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, контролировавшей село с начала 1990-ых до 2020 года, расположено в Гадрутском районе НКР.

29 декабря 1992 года решением Верховного Совета Азербайджанской республики № 428 село было переименовано в Дагдёшю.

В ходе Карабахской войны село перешло под контроль непризнанной НКР. 14 октября 2020 года, в ходе Второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об установлении контроля над селом Тякя.

Примечания 

Населённые пункты Ходжавендского района